Saint-Didier (Côte-d'Or)
 Saint-Didier (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Didier (Jura)
 Saint-Didier (Nièvre)
 Saint-Didier (Vaucluse)
ook:
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Rhône 
Saint-Didier-d'Allier, Haute-Loire
Saint-Didier-d'Aussiat, Ain 
Saint-Didier-de-Bizonnes, Isère 
Saint-Didier-de-Formans, Ain 
Saint-Didier-de-la-Tour, Isère 
Saint-Didier-des-Bois, Eure 
Saint-Didier-en-Bresse, Saône-et-Loire
Saint-Didier-en-Brionnais, Saône-et-Loire
Saint-Didier-en-Donjon, Allier 
Saint-Didier-en-Velay, Haute-Loire
Saint-Didier-la-Forêt, Allier 
Saint-Didier-sous-Aubenas, Ardèche 
Saint-Didier-sous-Écouves, Orne 
Saint-Didier-sous-Riverie, Rhône 
Saint-Didier-sur-Arroux, Saône-et-Loire
Saint-Didier-sur-Beaujeu, Rhône 
Saint-Didier-sur-Chalaronne, Ain 
Saint-Didier-sur-Doulon, Haute-Loire
Saint-Didier-sur-Rochefort, Loire